Tenisový turnaj WTA Abierto Mexicano Telcel 2010 se konal ve dnech 22. - 27. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Abierto Mexicano Telcel
 Abierto Mexicano Telcel 2010 - muži

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2010
Abierto Mexicano Telcel